Pyrrosia — рід папоротей родини Багатоніжкові (Polypodiaceae).

Будова 
Переважно епіфітні рослини з простими суцільними листцями.

Поширення та середовище існування 
Поширений від західного берегу Африки до Мадагаскару, Індії, Південної та Східної Азії, Австралії та Нової Зеландії.

Список видів 
Дослідження молекулярної філогенетики показують, що Pyrrosia близькі до роду Platycerium.

 Pyrrosia abbreviata (Zoll. & Mor.) Hovenkamp
 Pyrrosia angustata (Sw.) Ching
 Pyrrosia angustissima (Giesenh. ex Diels) Tagawa & K. Iwats.
 Pyrrosia assimilis (Baker) Ching
 Pyrrosia asterosora (Baker) Hovenkamp
 Pyrrosia blepharolepis (C. Chr.) Ching
 Pyrrosia boothii (Hook.) Ching
 Pyrrosia borneensis (Copel.) K.H. Shing
 Pyrrosia brassii (Copel.) Pic. Serm.
 Pyrrosia christii (Giesenh.) Ching
 Pyrrosia confluens (R. Br.) Ching
 Pyrrosia costata (Wall. ex C. Presl) Tagawa & K. Iwats.
 Pyrrosia dimorpha X.H. Guo & S.B. Zhou
 Pyrrosia dispar (H. Christ) K.H. Shing
 Pyrrosia distichocarpa (Mett.) K.H. Shing
 Pyrrosia drakeana (Franch.) Ching
 Pyrrosia eleagnifolia (Bory) Hovenkamp
 Pyrrosia fengiana Ching
 Pyrrosia flocculosa (D. Don) Ching
 Pyrrosia foveolata (Alston) C.V. Morton
 Pyrrosia fuohaiensis Ching & K.H. Shing
 Pyrrosia gardneri (Mett.) Sledge
 Pyrrosia hastata (Thunb.) Ching
 Pyrrosia heterophylla (L.) M.G. Price
 Pyrrosia intermedia (Goy) K.H. Shing
 Pyrrosia laevis (J. Sm. ex Bedd.) Ching
 Pyrrosia lanceolata (L.) Farw.
 Pyrrosia liebuschii (Hieron.) Schelpe
 Pyrrosia linearifolia (Hook.) Ching
 Pyrrosia lingua (Thunb.) Farw.
 Pyrrosia longifolia (Burm. f.) C.V. Morton
 Pyrrosia macrocarpa (Copel.) K.H. Shing
 Pyrrosia madagascariensis (C. Chr.) Schelpe
 Pyrrosia mannii (Giesenh.) Ching
 Pyrrosia matsudai (Hayata) Tagawa
 Pyrrosia mechowii Alston
 Pyrrosia micraster (Copel.) Tagawa
 Pyrrosia mollis (Kunze) Ching
 Pyrrosia novo-guineae (H. Christ) M.G. Price
 Pyrrosia nummulariifolia (Sw.) Ching
 Pyrrosia oblanceolata (C. Chr.) Tardieu
 Pyrrosia obovata (Blume) Ching
 Pyrrosia pannosa (Mett. ex Kuhn) Ching
 Pyrrosia petiolosa (H. Christ) Ching
 Pyrrosia piloselloides (L.) M.G. Price
 Pyrrosia polydactyla (Hance) Ching
 Pyrrosia porosa (C. Presl) Hovenkamp
 Pyrrosia princeps (Mett.) C.V. Morton
 Pyrrosia pseudodrakeana K.H. Shing
 Pyrrosia rasamalae (Racib.) K.H. Shing
 Pyrrosia rhodesiana (C. Chr.) Schelpe
 Pyrrosia samarensis (C. Presl) Ching
 Pyrrosia scolopendrina Ching
 Pyrrosia sheareri (Baker) Ching
 Pyrrosia shennongensis K.H. Shing
 Pyrrosia similis Ching
 Pyrrosia sphaerosticha (Mett.) Ching
 Pyrrosia stigmosa (Sw.) Ching
 Pyrrosia stolzii (Hieron.) Schelpe
 Pyrrosia subfurfuracea (Hook.) Ching
 Pyrrosia transmorrisonensis (Hayata) Ching
 Pyrrosia tricholepis (Carr. ex Seemann) Ching

Джерела 
 Tom Stuart «Pyrrosia» // Fiddlehead Forum Квітень 2008 — С. 9 PDF

Багатоніжкові
Роди папоротей